Elm Bayou ist der Name folgender Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:

 Elm Bayou (Louisiana), im Vernon Parish
 Elm Bayou (Texas), im Chambers County